Роберто де Асис Морейра (; родился 10 января 1971 года в Порту-Алегри, Бразилия) — бразильский футболист, выступавший на позиции полузащитника. В настоящее время футбольный агент.

Брат и агент бразильского футболиста Роналдиньо.

Клубная карьера 
В молодости Асис был большим талантом. Раньше семья Асиса жила в деревянном доме в трущобах Порту-Алегри. В то время отец семейства часто подрабатывал охранником автостоянки стадиона «Гремио», чтобы немного увеличить свой скромный доход. Успехи Асиса в футболе помогли семейству переехать на более комфортное место жительства. После тяжёлой травмы колена все надежды игрока заиграть на высшем уровне были разрушены. Он выступал за несколько клубов по всему миру, поиграл в Швейцарии, Японии и Мексике, а завершил свою карьеру в клубе высшей французской лиги «Монпелье». Сейчас Асис выступает в качестве агента и советника своего брата Роналдиньо, оказывая на него большое влияние. Роберто также является владельцем футбольного клуба «Порту-Алегри».

Достижения 
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (3): 1988, 1989, 1990
 Обладатель Кубка Бразилии (1): 1989
 Обладатель Суперкубка Бразилии (1): 1990
 Чемпион Швейцарии (2): 1996, 1997
 Обладатель Кубка Швейцарии (3): 1995, 1996, 1997
 Обладатель Суперкубка Португалии (1): 1995

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballzz.com
 Профиль агента на transfermarkt.co.uk
 Биография Асиса

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Монпелье»
Футбольные агенты